Hillel puede referirse a:

Personas 

 Hillel el Mayor (110 AC– 10 DC), rabino y maestro judío
 Hillel II, rabino y nasí, 320–385
 Hillel Furstenberg (1935-), matemático israelí
 Hillel Oppenheimer (1899–1971), botánico israelí
 Hillel Kristal, nombre de nacimiento de Hilly Kristal (1931–2007), músico estadounidense y dueño del club CBGB en la ciudad de Nueva York
 Hillel Jonathan Gitelman (1932-2015), americano nephrologist quién describió Gitelman Síndrome
 Hillel Neuer, abogado de derechos humanos canadiense y director ejecutivo de UN Watch
 Hillel Slovak (1962–1988), guitarrista israelí-estadounidense y miembro fundador de los Red Hot Chili Peppers

Otro 

 Hillel Internacional, organización internacional judía de servicios estudiantiles radicada en Washington, D.C.

Véase también 

 Hallel, una oración judía

Nombres masculinos